Sergio Trujillo puede referirse a:

Sergio Trujillo (futbolista)
 Sergio Trujillo (bailarín)